Кислое (), село, 
Борковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321780506. Население по переписи 2001 года составляет 50 (21/29 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Кислое находится в 3,5 км от реки Мжа (правый берег), примыкает к селу Лелюки.

На расстоянии в 2-х км проходит автомобильная дорога  (), в 1-м км — автомобильная дорога .
К селу примыкает небольшой лесной массив урочище Солдатенково (дуб).
В селе небольшой пруд.

История 
 1659 - дата основания Борок.
 В 1940 году хутор назывался Кисловский; на нём были 13 дворов и ветряная мельница.

Экономика 
 Птице-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района